Palazzo Canossa – edificio storico di Verona
 Palazzo Canossa – edificio storico di Mantova